Rocade est désigne plusieurs contournements routiers :

En France
 Rocade est d'Angoulême
 Rocade est de Lyon

En Espagne
 Rocade est de Grenade
 Rocade est de Logroño

Voir aussi
 Rocade nord
 Rocade sud
 Rocade ouest